Miejscowości w Polsce:
 Osipy-Kolonia
 Osipy-Lepertowizna
 Osipy-Wydziory Drugie
 Osipy-Wydziory Pierwsze
 Osipy-Zakrzewizna